Hertha BSC Berlin, njemački nogometni klub
135 Hertha, asteroid
drugo ime za Nerthus, germansku božicu plodnosti